Insel Hiddensee steht für:

 Insel Hiddensee, Gemeinde auf Hiddensee und angrenzenden Inseln
 Insel Hiddensee (Schiff, 1935), ehemaliges Fahrgastschiff
 Insel Hiddensee (Schiff, 1995), Fahrgastschiff

Siehe auch:
 Hiddensee (Artikel zur Insel)